Окраинка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Окраинка — село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия 
 Окраинка — село в Чугуевском районе Приморского края.